La saison 2009-2010 de Manchester United est la  consécutive du club dans l'élite. Manchester United joue aussi pour sa  de suite la Ligue des Champions, tout en jouant les traditionnelles coupes anglaises : la FA Cup et la Carling Cup. Manchester United joue également du fait de sa victoire en championnat la saison précédente, la finale du Community Shield, et ceci pour la  consécutive.

Résultats de la saison

Matchs amicaux de pré-saison 

L'équipe doit aller jouer contre le onze du Championnat d'Indonésie, mais à la suite de l'attentat à Jakarta du , les Red Devils annulent leur voyage en Indonésie.
Il sera remplacé par un replay contre le onze des meilleurs joueurs du Championnat de Malaisie.

Community Shield

Championnat 

Le  débute la  en D1 anglaise pour Manchester United, la  en Premier League (depuis 1992) et Division One.

Ligue des champions 

Manchester United commence le  contre le Besiktas JK sa  européenne en Ligue des champions.

|}

Carling Cup

FA Cup

Statistiques des joueurs

Sir Matt Busby : Joueur de l'année 
Le trophée du meilleur de joueur de la saison est accordé à Wayne Rooney.

Transferts

Notes et références 

Saison du Manchester United Football Club
Manchester United